3, het jaartal
 3 (getal), een getal 
 Drie (Gelderland), een buurtschap in de gemeente Ermelo (Gelderland)